Nationaal park Rocky Cape, een natuurpark in de Australische deelstaat Tasmanië
 Rocky Cape (plaats), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië